Une vasque est un genre de bassin de forme circulaire. Ce mot peut être employé pour désigner :
 une vasque baptismale ou fonts baptismaux ;
 une sorte de bassin ornemental rond et peu profond, qui reçoit l'eau d'une fontaine, d'un jet d'eau ;
 une vasque naturelle,  de dimension plus important que la cupule. Cette dépression naturelle est circulaire ou elliptique, par exemple la vasque de Cabouy ;
 une vasque est aussi une cuvette d'évier, de lavabo, de toilettes ;
 une petite vasque peut être aussi un bénitier de chevet ;
 la vasque olympique qui contient la flamme olympique.

Notes et références